Jeseníky mohou znamenat:

 Jesenická oblast (často zkráceně Jeseníky; jinak také Východní Sudety, Východosudetská oblast) – Krkonošsko-jesenické subprovincie
 pohoří Jeseníky:
 Nízký Jeseník
 Hrubý Jeseník
 Chráněná krajinná oblast Jeseníky
 Chráněná oblast přirozené akumulace vod Jeseníky
 Geopark Jeseníky – geopark
 Specifická oblast SOB 3 Jeseníky–Králický Sněžník
 Jeseníky (loď) – zadokolesový vlečný motorový remorkér na Labi
 Jeseníky - Sdružení cestovního ruchu, které je destinačním managementem a podporuje rozvoj Jeseníků jako turistické destinace

Podobné názvy 
 Jeseník
 Jesení
 Jesenný
 Jesenicko

Související články 
 Euroregion Praděd

Externí odkazy